Pankhurst ist der Familienname folgender Personen:

 Adela Pankhurst (1885–1961), britisch-australische Suffragette
 Christabel Pankhurst (1880–1958), britische Frauenrechtlerin
 Daria Pankhurst (1859–1938), US-amerikanische Golfspielerin und Prinzessin von Serbien; siehe Daria Karađorđević
 Emmeline Pankhurst (1858–1928), britische Frauenrechtlerin und Philosophin
 Henry Pankhurst (1884–1921), britischer Leichtathlet
 Kate Pankhurst, britische Illustratorin 
 R. J. Pankhurst (Richard John Pankhurst; 1940–2013), britischer Botaniker 

 Sylvia Pankhurst (1882–1960), britische Frauenrechtlerin